Libussa – altro grafia di Libuše
 264 Libussa – asteroide della fascia principale 
 Libussa (Grillparzer) – opera di Franz Grillparzer
 Libussa (Smetana) – opera di Bedřich Smetana